Vitinho puede referirse a :

 Vitinho (nacido en 1998), futbolista brasileño que juega en el Red Bull Bragantino.
 Vitinho (nacido en 1993), futbolista brasileño que juega en el Clube de Regatas do Flamengo.
 Vitinho, (nacido en 1999), futbolista brasileño del Burnley F. C.
 Vitinho (nacido en 2001), futbolista brasileño que juega en el Club Atlético de San Luis.